Сегунда Дивизион 1929 — 1-й розыгрыш в истории Сегунды.

Турнир (в группе А) выиграл клуб «Севилья». По итогам группы В путевку в группу А получили «Культураль Леонеса» и «Реал Мурсия».

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетели десять команд: «Сельта», «Расинг Мадрид» (из группы А); «Кастельон», «Химнастика», «Сарагоса Депортиво», «Вальядолид», «Атлетико Осасуна», «Толоса», «Баракальдо», «Картахена» (из группы В).

Группа А

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа В

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1929
Испания
Спорт в Испании в 1929 году